Le Parti de la justice et du développement peut faire référence à :
 Parti de la justice et du développement, parti politique marocain ;
 Parti de la justice et du développement, parti politique tunisien ;
 Parti de la justice et du développement, parti politique turc.

Voir aussi 
 
 Mouvement algérien pour la justice et le développement, parti politique algérien.